Mužská dvouhra Barcelona Open Banco Sabadell 2022 probíhala ve druhé polovině dubna 2022. Do singlové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl dvanáctinásobný šampion turnaje Rafael Nadal ze Španělska, který se odhlásil kvůli únavové zlomenině žebra.

Bývalý pátý hráč žebříčku Tommy Robredo ukončil kariéru na barcelonském turnaji, kde v dubnu 1999 vstoupil jako šestnáctiletý na okruh ATP Tour po obdržení divoké karty do kvalifikace. Následně tehdy vypadl ve třetím kole dvouhry. 

Vítězem se stal pátý nasazený Španěl Carlos Alcaraz, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou osmičku Pabla Carreña Bustu po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–2. V probíhající sezóně si připsal po triumfech na Rio Open a Miami Open třetí turnajové vítězství, jímž udržel finálovou neporazitelnost a získal čtvrtý singlový titul na okruhu ATP Tour. Na prahu vyřazení se ocitl v semifinále, kde Australanu Alexi de Minaurovi odvrátil dva mečboly, v nejdelším utkání odehrané části sezóny trvajícím 3 hodiny a 40 minut. Bodový zisk Alcaraze poprvé v kariéře posunul do elitní světové desítky, na 9. místo. V 18 letech tak učinil průlom do Top 10 jako nejmladší tenista od Rafaela Nadala, který se stal jejím členem na den přesně o 17 let dříve (25. dubna 2005) rovněž poté, co poprvé ovládl Barcelona Open (posun z 11. na 7. místo).

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP Tour 2022